JAC S4 — компактный кроссовер, производимый с 2018 года китайской компанией JAC Motors.

История 
Модель была представлена в октябре 2018 года на Автосалоне в Гуанчжоу.

Первоначально продавалась под суббрендом Refine JAC Motors как Refine S4.

В 2020 году в Китае была представлена под суббрендом Sehol перелицованная и более дорогая версия получившая название Sehol X4, при этом обычная версия S4 не была снята с производства. С января 2021 года в Китае в продажу поступила электроверсия Sehol E40X.

Обзор:

Внешние рынки 
В 2019 году модель из комплектов CKD начали собирать в Мексике на заводе в Сьюдад-Саагуне, мексиканская версия получила название JAC Sei 4.

Модель с декабря 2020 года продаётся в Бразилии, как JAC T60 и в версии фейслифта в стиле X4 под названием JAC T60 Plus.

Также автомобиль собирается в Казахстане на сборочной площадке «СарыаркаАвтоПром».

Цена на начало 2022 года — от 72,8 до 99,8 тыс. юаней в Китае или от 5 до 6,9 млн тенге в Казахстане, что в пересчете по курсу января 2022 года составляет от 850 тыс. до 1,2 млн рублей.

Модель была анонсирована в России ещё в 2019 году, но ОТТС был получен лишь в начале 2022 года, в начале лета дилерами получены первые товарные машины, старт продаж намечен на середину июля 2022 года.

С ноября 2022 года рейстайлинговая версия Sehol X4 собирается из машинокомплектов, поставляемых из КНР на вновь образованном автозаводе Москвич, под собственной маркой.

Технические характеристики 
Габариты: длина — 4410 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, колесная база — 2650 мм.

Двигатели — на выбор два бензиновых мотора:
 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л. с.
 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с.
Коробка передач: 6-ступенчатая механическая, либо вариатор.

Привод — только передний.

Примечания

Источники 
 На российский рынок выйдет кроссовер JAC S4 // Авторевю, 12.01.2022
 Компактный паркетник JAC S4 всё же доберётся до России // Колёса.ру, 12.01.2022
 В России появится китайский кроссовер JAC S4 казахстанской сборки // Мотор.ру, 12.01.2022

Автомобили JAC
Автомобили, представленные в 2018 году
Автомобили, представленные в 2020 году
Компактные кроссоверы